Nostra Senyora de Guadalupe, advocació mariana i imatge de la Mare de Déu que es venera en la basílica de Guadalupe, al nord de la Ciutat de Mèxic
 Toponímia:
 Guadalupe (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Guadalupe (Càceres), vila de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Guadalupe (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Guadalupe (França), illa caribenya que forma una regió i un departament francès d'ultramar
 Guadalupe (Nuevo León), ciutat que forma part de l'àrea metropolitana de Monterrey (Baixa Califòrnia, Mèxic)
 Guadalupe (Uruguai), nom que va rebre l'actual ciutat de Canelones, a l'Uruguai
 Basílica de Guadalupe, construïda a la Ciutat de Mèxic en honor de la patrona dels mexicans
 Illa Guadalupe, illa volcànica del Pacífic a 241 km a l'oest de la costa mexicana de la península de Baixa Califòrnia 
 Monestir de Guadalupe, edifici de Guadalupe (província de Càceres a Extremadura)
 Serra de Guadalupe, cadena muntanyenca de poca elevació que quasi divideix a la conca de Mèxic 
 Guadalupe (Rio de Janeiro), barri de la Zona Nord del municipi de Rio de Janeiro, al Brasil
 Biografies: Guadalupe Victoria (Villa de Tamazula, Durango, 1786 - Tenancingo, estat de Mèxic, 1843) 
 Esdeveniments:
 Sentència Arbitral de Guadalupe, dictada per Ferran el Catòlic des del monestir extremeny de Guadalupe el 1486, va resoldre el conflicte entre els pagesos de remença i els seus senyors, causant de la Guerra dels Remences 
 Tractat de Guadalupe-Hidalgo, signat el 1848, finalitzà la guerra entre els Estats Units i Mèxic i va significar la cessió de Texas, Nou Mèxic i l'Alta Califòrnia per 15 milions de dòlars a la Unió Americana